Die Winston-Salem Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis zum 25. August 2012 in Winston-Salem stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250 und zur US Open Series 2012.

Im Einzel verteidigte John Isner, der in diesem Jahr als Nummer drei gesetzt war, den Titel des Vorjahres souverän. Im Finale besiegte er den Tschechen Tomáš Berdych in drei Sätzen mit 3:6, 6:4 und 7:69. Für Isner war es der zweite Sieg in Winston-Salem sowie sein fünfter Titel insgesamt in seiner Karriere. In der laufenden Saison konnte er bereits das Turnier von Newport gewinnen. Im Doppel waren Jonathan Erlich und Andy Ram die Titelverteidiger, sie schieden allerdings im Halbfinale aus. Im diesjährigen Finale gewannen Santiago González und Scott Lipsky gegen Pablo Andújar und Leonardo Mayer in drei Sätzen mit 6:3, 4:6 und [10:2].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. August 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Winston-Salem